Cette page répertorie les différentes gares connues sous le nom de Gare de Bologne.

 La gare de Bologne, dans la Haute-Marne (France).
 La gare de Bologne, principale gare de Bologne en Italie, théâtre d'un attentat en 1980, lors des années de plomb.

Bologne